

Никопол () — місто в Плевенській області. Входить до складу общини Никопол.
 Никопол () — община в Плевенській області.

Див. також 
 Нікополь (значення)